Гранадас има више значења:

 Гранадас (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранадас (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику